

Localidades
Fidelity (Illinois)
Fidelity (Missouri)

Música
Fidelity (canção), da cantora Regina Spektor

Outros
High Fidelity
Fidelity Investments

Ver também
Fidelidade

Desambiguações de música